Hazatalálsz, Bayer Friderika 2001-es albuma
 Hazatalálsz, Kovácsovics Fruzsina 2008-as dala
 Hazatalálsz, Rúzsa Magdolna 2018-as dala
 Hazatalálsz, 2023-as televíziós sorozat